Tawk ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Tawk (* 1999), libanesischer Skilangläufer
 Samer Tawk (* 1998), libanesischer Skilangläufer